Vtja (bulgariska: Въча) är ett vattendrag i Bulgarien.   Det ligger i regionen Plovdiv, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Sofia.

Trakten runt Vtja består till största delen av jordbruksmark. Runt Vtja är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Plovdiv (region)